Ланьї́-ле-Сек () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 39 км на північний схід від Парижа, 100 км на південь від Ам'єна, 65 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 710 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2049,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ланьї-ле-Сек на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ланьї-ле-Сек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза